Герб Засупоевки () — геральдический символ села Засупоевка Яготинского района Киевской области Украины. Герб утверждён 30 октября 2002 года решением сессии сельского совета (автор — А. Желиба).

Описание 
В золотом поле синяя полоса, на которой два серебряных карася, плывущих друг другу на встречу, в верхней половине — три зелёных дубовых листа, в нижней половине — зелёный колос пшеницы.

Щит наложен на барочный картуш, увенчанный золотой хлебной короной. Допускается использование герба без картуша и короны.

Допускается использование герба с добавлением венка из охапок качалок рогоза вдоль щита и двух кистей калины снизу, перевитые синей лентой с надписью золотыми буквами «ЗАСУПОЇВКА».

Трактовка 
Синяя полоса с серебряными карасями — символ реки Супой, над которой раскинулось село. Дубовые листья — воплощение леса, который был вокруг села Рокитное. Колос означает сельское хозяйство.

Примечания

Ссылки 
 Украинская геральдика

Литература 
 Ґречило А. Герби та прапори міст і сіл України. — Львів, 2004. — Ч. 1.

Гербы Киевской области
Яготинский район
Гербы посёлков Украины
Гербы с изображением карася
Гербы с коронами
Гербы с изображением дубовых листьев
Гербы с изображением пшеничного колоса
Гербы с изображением трав
Гербы с изображением калины